En Pologne, Gadka peut désigner : 

 Gadka, village de la voïvodie de Mazovie,
 Gadka, village de la voïvodie de Sainte-Croix.